Tauchmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosius Tauchmann († 1764), bayerischer Musiker 
 Christine Tauchmann, deutsche Germanistin
 Erich Tauchmann (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Georg Ambrosius Tauchmann, böhmischer Orgelbauer 
 George F. Tauchmann, amerikanischer Astronom
 Harald Tauchmann, deutscher Volkswirtschaftswissenschaftler
 Jörg Tauchmann, deutscher Fußballspieler